Якуницы:

 Якуницы — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Якуницы — деревня в Сивинском районе Пермского края.